Скок мотком у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 15. и 17. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. није бранила Анжелика Сидорова -  неутрални спортиста

Земље учеснице 
Учествовале су 30 такмичарки из 16 земаља..

  (1)
  (3)
  (2)
  (2)

  (3)
  (1)
  (2)
  (3)

  (1)
  (2)
  (2)
  (3)

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у скоку мотком за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет атлетичарки у 2022. години је пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јула 2022. године у 17:20 по локалном времену. Квалификациона норма за финале износила је 4,60 метра (кв), коју нико није прескочио тако да се квалификовало у финале 15 по основу постигнутог резултата.,,,,

1 Повукла се са такмичења

Финале 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године у 17:10 по локалном времену.,,

Референце

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Резултати скока мотком за жене на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном